Werbiw (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Werbiw (Ternopil, Narajiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, Landgemeinde Narajiw
 Werbiw (Ternopil, Pidhajzi), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, Stadtgemeinde Pidhajzi